|-
|(27251)||1999 XG14|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,115|| align=right|14,45|| align=right|4,143||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27252)||1999 XK14|| align=right|13,1|| align=right|2,841|| align=right|0,296|| align=right|12,69|| align=right|4,788||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27253)||1999 XC28|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,137|| align=right|1,80|| align=right|3,693||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27254)||1999 XZ29|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,043|| align=right|6,30|| align=right|3,518||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27255)||1999 XD34|| align=right|13,7|| align=right|2,411|| align=right|0,114|| align=right|5,80|| align=right|3,744||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27256)||1999 XF34|| align=right|13,9|| align=right|2,716|| align=right|0,244|| align=right|25,85|| align=right|4,476||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27257)||1999 XG34|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,130|| align=right|6,79|| align=right|3,460||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27258)||1999 XF49|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,122|| align=right|1,52|| align=right|3,770||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27259)||1999 XS136|| align=right|12,4|| align=right|2,569|| align=right|0,133|| align=right|15,91|| align=right|4,116||MBA||13. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(27260)||1999 XF164|| align=right|13,5|| align=right|2,398|| align=right|0,201|| align=right|23,99|| align=right|3,714||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27261)||1999 XS165|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,110|| align=right|3,79|| align=right|3,406||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27262)||1999 XT184|| align=right|14,0|| align=right|2,319|| align=right|0,050|| align=right|7,16|| align=right|3,531||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27263)||1999 XA193|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,060|| align=right|7,02|| align=right|3,657||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27264)||1999 XQ205|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,166|| align=right|8,20|| align=right|3,605||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27265)||1999 XV233|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,778||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27266)||1999 YH|| align=right|15,0|| align=right|1,920|| align=right|0,082|| align=right|23,92|| align=right|2,660||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27267 Wiberg||1999 YH7|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|9,14|| align=right|3,598||MBA||28. december 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(27268)||1999 YS9|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,075|| align=right|5,95|| align=right|3,369||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27269)||2000 AB3|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,128|| align=right|6,90|| align=right|3,461||MBA||3. januar 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|27270 Guidotti||2000 AY4|| align=right|14,1|| align=right|2,447|| align=right|0,063|| align=right|2,79|| align=right|3,827||MBA||2. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Caronia
|-
|(27271)||2000 AD23|| align=right|13,3|| align=right|3,046|| align=right|0,052|| align=right|10,08|| align=right|5,315||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27272)||2000 AO31|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,157|| align=right|10,62|| align=right|3,694||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27273)||2000 AT34|| align=right|13,6|| align=right|2,406|| align=right|0,171|| align=right|10,76|| align=right|3,731||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27274)||2000 AW38|| align=right|15,7|| align=right|2,186|| align=right|0,083|| align=right|4,31|| align=right|3,230||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27275)||2000 AB47|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,079|| align=right|9,55|| align=right|5,138||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27276)||2000 AC54|| align=right|14,3|| align=right|2,215|| align=right|0,078|| align=right|6,69|| align=right|3,295||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27277)||2000 AY55|| align=right|15,1|| align=right|2,234|| align=right|0,098|| align=right|2,91|| align=right|3,339||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27278)||2000 AU61|| align=right|13,2|| align=right|2,568|| align=right|0,158|| align=right|6,64|| align=right|4,115||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27279)||2000 AW62|| align=right|15,4|| align=right|2,457|| align=right|0,122|| align=right|3,48|| align=right|3,850||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27280)||2000 AJ65|| align=right|14,5|| align=right|2,277|| align=right|0,031|| align=right|3,95|| align=right|3,434||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27281)||2000 AB68|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,152|| align=right|12,61|| align=right|4,179||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27282)||2000 AX91|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,142|| align=right|4,78|| align=right|3,451||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27283)||2000 AC92|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,071|| align=right|11,11|| align=right|5,187||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27284)||2000 AJ97|| align=right|14,5|| align=right|2,450|| align=right|0,141|| align=right|3,27|| align=right|3,835||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27285)||2000 AT97|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,128|| align=right|13,62|| align=right|4,171||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27286)||2000 AL111|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|4,97|| align=right|3,413||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27287)||2000 AC112|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,177|| align=right|2,90|| align=right|3,595||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27288)||2000 AQ125|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,139|| align=right|7,18|| align=right|3,451||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27289)||2000 AF126|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,200|| align=right|3,84|| align=right|4,134||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27290)||2000 AM127|| align=right|13,6|| align=right|2,413|| align=right|0,184|| align=right|11,53|| align=right|3,747||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27291)||2000 AV129|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,161|| align=right|4,88|| align=right|3,305||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27292)||2000 AC130|| align=right|14,2|| align=right|2,422|| align=right|0,229|| align=right|7,73|| align=right|3,770||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27293)||2000 AX136|| align=right|13,1|| align=right|2,493|| align=right|0,036|| align=right|7,33|| align=right|3,935||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27294)||2000 AT142|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,150|| align=right|10,61|| align=right|3,746||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27295)||2000 AU143|| align=right|13,4|| align=right|2,789|| align=right|0,075|| align=right|17,94|| align=right|4,658||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27296)||2000 AO144|| align=right|14,3|| align=right|2,250|| align=right|0,095|| align=right|6,28|| align=right|3,375||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27297)||2000 AT144|| align=right|13,5|| align=right|2,581|| align=right|0,101|| align=right|13,14|| align=right|4,147||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27298)||2000 AD146|| align=right|15,1|| align=right|1,956|| align=right|0,056|| align=right|23,97|| align=right|2,735||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27299)||2000 AU160|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,209|| align=right|7,07|| align=right|3,498||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27300)||2000 AA168|| align=right|13,6|| align=right|2,271|| align=right|0,069|| align=right|9,72|| align=right|3,423||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27301)||2000 AT168|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,092|| align=right|6,41|| align=right|3,339||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27302)||2000 AA171|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,032|| align=right|6,89|| align=right|3,429||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27303)||2000 AT180|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,109|| align=right|5,59|| align=right|3,433||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27304)||2000 AS196|| align=right|15,7|| align=right|2,198|| align=right|0,069|| align=right|5,97|| align=right|3,257||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27305)||2000 AJ203|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,209|| align=right|9,22|| align=right|5,203||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27306)||2000 AV203|| align=right|14,2|| align=right|2,623|| align=right|0,034|| align=right|13,07|| align=right|4,247||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27307)||2000 AC220|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,182|| align=right|1,89|| align=right|3,613||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27308)||2000 AW229|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,166|| align=right|8,92|| align=right|4,571||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27309)||2000 AC233|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,130|| align=right|5,26|| align=right|3,633||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27310)||2000 AD237|| align=right|13,1|| align=right|2,658|| align=right|0,157|| align=right|12,47|| align=right|4,332||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27311)||2000 AO237|| align=right|13,0|| align=right|2,597|| align=right|0,116|| align=right|14,22|| align=right|4,185||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27312)||2000 AD240|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,072|| align=right|7,40|| align=right|4,219||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27313)||2000 AT243|| align=right|13,7|| align=right|2,677|| align=right|0,145|| align=right|11,03|| align=right|4,380||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27314)||2000 AG247|| align=right|15,1|| align=right|2,205|| align=right|0,090|| align=right|7,49|| align=right|3,274||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27315)||2000 BC|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,100|| align=right|6,22|| align=right|4,237||MBA||16. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27316)||2000 BS3|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,161|| align=right|2,96|| align=right|3,695||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27317)||2000 BU3|| align=right|14,7|| align=right|2,195|| align=right|0,018|| align=right|4,44|| align=right|3,251||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27318)||2000 BS9|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,145|| align=right|5,04|| align=right|4,035||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27319)||2000 BV10|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,152|| align=right|1,90|| align=right|3,719||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27320)||2000 BF23|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|00,64|| align=right|3,691||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(27321)||2000 CR2|| align=right|12,9|| align=right|2,748|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|4,554||MBA||4. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27322)||2000 CW24|| align=right|13,8|| align=right|2,678|| align=right|0,044|| align=right|11,07|| align=right|4,381||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27323)||2000 CG25|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,048|| align=right|9,51|| align=right|4,292||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27324)||2000 CN25|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,223|| align=right|6,84|| align=right|4,084||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27325)||2000 CB36|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,161|| align=right|3,56|| align=right|4,040||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27326)||2000 CC37|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,164|| align=right|6,04|| align=right|4,367||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27327)||2000 CW37|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,183|| align=right|1,14|| align=right|3,774||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27328)||2000 CW45|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,063|| align=right|5,47|| align=right|3,580||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27329)||2000 CA52|| align=right|14,1|| align=right|2,297|| align=right|0,228|| align=right|5,08|| align=right|3,481||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27330)||2000 CY52|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,139|| align=right|3,74|| align=right|4,267||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27331)||2000 CE58|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,133|| align=right|13,79|| align=right|4,385||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27332)||2000 CE63|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,107|| align=right|5,74|| align=right|4,049||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27333)||2000 CX85|| align=right|13,4|| align=right|2,776|| align=right|0,159|| align=right|8,53|| align=right|4,624||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27334)||2000 CN87|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,148|| align=right|14,84|| align=right|4,082||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27335)||2000 CL88|| align=right|13,9|| align=right|2,748|| align=right|0,125|| align=right|6,61|| align=right|4,555||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27336)||2000 CZ88|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,065|| align=right|5,07|| align=right|3,398||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27337)||2000 CR90|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|11,14|| align=right|3,736||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27338)||2000 CD93|| align=right|14,7|| align=right|2,679|| align=right|0,110|| align=right|9,83|| align=right|4,384||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27339)||2000 CZ94|| align=right|13,5|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|8,17|| align=right|4,120||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27340)||2000 CH97|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,228|| align=right|15,39|| align=right|5,398||MBA||12. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(27341)||2000 CK97|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,038|| align=right|15,15|| align=right|4,129||MBA||10. februar 2000||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(27342)||2000 CB102|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,169|| align=right|3,75|| align=right|3,412||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27343)||2000 CT102|| align=right|14,5|| align=right|2,331|| align=right|0,174|| align=right|4,65|| align=right|3,559||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27344 Vesevlada||2000 DM2|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,151|| align=right|2,93|| align=right|4,282||MBA||26. februar 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27345)||2000 DC8|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,130|| align=right|6,59|| align=right|3,604||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27346)||2000 DN8|| align=right|16,0|| align=right|1,876|| align=right|0,399|| align=right|36,94|| align=right|2,568||AMR||27. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27347)||2000 DN14|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,438||MBA||25. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(27348)||2000 DX14|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,138|| align=right|7,08|| align=right|3,464||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(27349)||2000 DS15|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,105|| align=right|6,16|| align=right|4,427||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(27350)||2000 DA47|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,208|| align=right|1,69|| align=right|3,767||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27351)||2000 DO73|| align=right|14,2|| align=right|2,289|| align=right|0,276|| align=right|3,61|| align=right|3,463||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27352)||2000 DL74|| align=right|14,7|| align=right|2,262|| align=right|0,223|| align=right|5,05|| align=right|3,400||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27353)||2000 DY74|| align=right|14,2|| align=right|2,424|| align=right|0,065|| align=right|2,08|| align=right|3,774||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27354)||2000 DG75|| align=right|14,9|| align=right|2,419|| align=right|0,143|| align=right|1,64|| align=right|3,763||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27355)||2000 DB79|| align=right|13,2|| align=right|2,684|| align=right|0,176|| align=right|12,62|| align=right|4,398||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27356)||2000 DK88|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,089|| align=right|1,68|| align=right|3,491||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27357)||2000 DG99|| align=right|14,4|| align=right|2,484|| align=right|0,203|| align=right|4,06|| align=right|3,914||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27358)||2000 DX104|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,205|| align=right|4,79|| align=right|3,382||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27359)||2000 DT106|| align=right|12,6|| align=right|3,335|| align=right|0,114|| align=right|12,72|| align=right|6,089||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27360)||2000 DH107|| align=right|12,6|| align=right|3,090|| align=right|0,237|| align=right|20,99|| align=right|5,432||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27361)||2000 DJ112|| align=right|13,4|| align=right|3,206|| align=right|0,052|| align=right|15,64|| align=right|5,739||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27362)||2000 EO|| align=right|14,7|| align=right|3,027|| align=right|0,038|| align=right|1,68|| align=right|5,264||MBA||2. marec 2000||Lake Tekapo||N. Brady
|-
|(27363)||2000 EX3|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,039|| align=right|4,62|| align=right|4,548||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27364)||2000 EJ14|| align=right|13,1|| align=right|2,915|| align=right|0,089|| align=right|1,75|| align=right|4,976||MBA||3. marec 2000||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(27365)||2000 EE21|| align=right|15,2|| align=right|2,208|| align=right|0,144|| align=right|9,34|| align=right|3,281||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27366)||2000 EF29|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,238|| align=right|14,91|| align=right|5,382||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27367)||2000 ER35|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,164|| align=right|5,44|| align=right|3,471||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27368)||2000 EW36|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,178|| align=right|2,24|| align=right|3,459||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27369)||2000 EJ40|| align=right|13,5|| align=right|3,102|| align=right|0,137|| align=right|2,23|| align=right|5,461||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27370)||2000 EM40|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,153|| align=right|4,68|| align=right|5,643||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27371)||2000 ER40|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,145|| align=right|2,40|| align=right|5,615||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27372)||2000 EW42|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,133|| align=right|00,87|| align=right|5,122||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27373)||2000 EM47|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,056|| align=right|5,30|| align=right|3,659||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27374)||2000 ER47|| align=right|14,4|| align=right|2,845|| align=right|0,064|| align=right|1,77|| align=right|4,798||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27375)||2000 ER49|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,199|| align=right|7,71|| align=right|3,494||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27376)||2000 EB50|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,141|| align=right|11,93|| align=right|4,337||MBA||7. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27377)||2000 EY54|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,072|| align=right|6,89|| align=right|3,554||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27378)||2000 EG55|| align=right|12,9|| align=right|3,175|| align=right|0,117|| align=right|9,87|| align=right|5,656||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27379)||2000 EM58|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,148|| align=right|2,40|| align=right|5,439||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27380)||2000 EL61|| align=right|14,5|| align=right|2,191|| align=right|0,136|| align=right|2,02|| align=right|3,242||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27381)||2000 ES64|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,034|| align=right|4,20|| align=right|4,059||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27382)||2000 EF65|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,112|| align=right|6,60|| align=right|3,539||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27383)||2000 ES79|| align=right|14,7|| align=right|2,369|| align=right|0,073|| align=right|6,99|| align=right|3,645||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27384)||2000 ET81|| align=right|14,5|| align=right|2,480|| align=right|0,084|| align=right|3,89|| align=right|3,904||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27385)||2000 EC83|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,115|| align=right|6,34|| align=right|3,510||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27386)||2000 EO85|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,085|| align=right|6,32|| align=right|3,425||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27387)||2000 ES85|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,048|| align=right|3,92|| align=right|3,724||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27388)||2000 ET86|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,151|| align=right|12,18|| align=right|4,413||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27389)||2000 EY86|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,090|| align=right|2,86|| align=right|4,797||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27390)||2000 EC87|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|6,93|| align=right|3,430||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27391)||2000 EU90|| align=right|13,7|| align=right|2,458|| align=right|0,146|| align=right|4,25|| align=right|3,853||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27392)||2000 EW90|| align=right|15,1|| align=right|2,463|| align=right|0,091|| align=right|3,68|| align=right|3,864||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27393)||2000 EL91|| align=right|14,0|| align=right|2,361|| align=right|0,133|| align=right|6,23|| align=right|3,627||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27394)||2000 EW91|| align=right|12,4|| align=right|3,095|| align=right|0,216|| align=right|12,62|| align=right|5,445||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27395)||2000 EX94|| align=right|12,7|| align=right|2,620|| align=right|0,139|| align=right|12,44|| align=right|4,239||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27396 Shuji||2000 EE101|| align=right|11,4|| align=right|3,198|| align=right|0,082|| align=right|22,77|| align=right|5,717||MBA||13. marec 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(27397)||2000 EZ103|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,113|| align=right|7,36|| align=right|4,211||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27398)||2000 EN104|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,115|| align=right|12,79|| align=right|4,394||MBA||15. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27399)||2000 EC106|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,189|| align=right|7,00|| align=right|3,777||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27400)||2000 EE106|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,122|| align=right|13,93|| align=right|4,183||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27401)||2000 EH107|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,124|| align=right|2,58|| align=right|3,528||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27402)||2000 EZ108|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,055|| align=right|10,23|| align=right|5,108||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27403)||2000 EP111|| align=right|14,3|| align=right|2,699|| align=right|0,077|| align=right|11,48|| align=right|4,434||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27404)||2000 EU112|| align=right|13,6|| align=right|3,102|| align=right|0,109|| align=right|2,40|| align=right|5,461||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27405)||2000 EX112|| align=right|14,4|| align=right|2,501|| align=right|0,138|| align=right|2,08|| align=right|3,953||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27406)||2000 EA114|| align=right|13,8|| align=right|3,013|| align=right|0,058|| align=right|11,55|| align=right|5,230||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27407)||2000 ES122|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,051|| align=right|14,26|| align=right|4,297||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27408)||2000 EJ125|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,177|| align=right|4,64|| align=right|4,416||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27409)||2000 EJ135|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,127|| align=right|6,61|| align=right|3,731||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27410)||2000 EO136|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,079|| align=right|6,91|| align=right|3,537||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27411)||2000 EF137|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,092|| align=right|6,27|| align=right|3,696||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27412)||2000 EY137|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,135|| align=right|23,44|| align=right|3,727||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27413)||2000 EW138|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,114|| align=right|12,05|| align=right|3,482||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27414)||2000 EY139|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,100|| align=right|10,13|| align=right|4,708||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27415)||2000 EO145|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,107|| align=right|6,67|| align=right|3,559||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27416)||2000 EN147|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,121|| align=right|6,57|| align=right|3,583||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27417)||2000 EN148|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,235|| align=right|4,79|| align=right|5,176||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27418)||2000 ET151|| align=right|12,7|| align=right|2,902|| align=right|0,127|| align=right|15,08|| align=right|4,942||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27419)||2000 EX153|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,153|| align=right|6,95|| align=right|4,286||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(27420)||2000 EF158|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,071|| align=right|9,68|| align=right|4,109||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27421)||2000 EK164|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,144|| align=right|5,64|| align=right|4,538||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27422)||2000 ET170|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,152|| align=right|8,22|| align=right|4,658||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27423)||2000 EM177|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,108|| align=right|5,27|| align=right|3,619||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27424)||2000 EB186|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,203|| align=right|2,26|| align=right|3,412||MBA||1. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27425)||2000 EP198|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,108|| align=right|6,68|| align=right|3,519||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27426)||2000 EP199|| align=right|15,1|| align=right|2,477|| align=right|0,065|| align=right|13,69|| align=right|3,897||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27427)||2000 FE1|| align=right|13,0|| align=right|2,767|| align=right|0,095|| align=right|9,87|| align=right|4,602||MBA||31. marec 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(27428)||2000 FD5|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,060|| align=right|9,56|| align=right|3,862||MBA||29. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27429)||2000 FL8|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,076|| align=right|4,97|| align=right|3,821||MBA||28. marec 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(27430)||2000 FD12|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,145|| align=right|14,75|| align=right|4,314||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27431)||2000 FM25|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,126|| align=right|4,97|| align=right|4,105||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27432)||2000 FO27|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,216|| align=right|3,65|| align=right|4,221||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27433)||2000 FM32|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|5,88|| align=right|5,461||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27434)||2000 FJ35|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,008|| align=right|5,92|| align=right|4,474||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27435)||2000 FZ35|| align=right|14,1|| align=right|2,475|| align=right|0,124|| align=right|12,81|| align=right|3,892||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27436)||2000 FA37|| align=right|13,9|| align=right|3,104|| align=right|0,148|| align=right|3,11|| align=right|5,467||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27437)||2000 FB38|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,139|| align=right|7,27|| align=right|3,505||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27438)||2000 FM38|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,105|| align=right|2,81|| align=right|4,404||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27439)||2000 FW38|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,085|| align=right|3,61|| align=right|3,991||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27440)||2000 FD39|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,167|| align=right|4,42|| align=right|4,214||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27441)||2000 FN47|| align=right|13,9|| align=right|2,747|| align=right|0,075|| align=right|5,01|| align=right|4,552||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27442)||2000 FT48|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,098|| align=right|10,24|| align=right|5,237||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27443)||2000 FH49|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,058|| align=right|8,86|| align=right|5,195||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27444)||2000 FL49|| align=right|13,1|| align=right|3,180|| align=right|0,101|| align=right|4,84|| align=right|5,671||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27445)||2000 FB57|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,101|| align=right|5,78|| align=right|4,072||MBA||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(27446)||2000 FJ60|| align=right|15,1|| align=right|2,444|| align=right|0,114|| align=right|7,48|| align=right|3,820||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27447)||2000 GH5|| align=right|14,2|| align=right|2,383|| align=right|0,053|| align=right|5,92|| align=right|3,679||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27448)||2000 GQ6|| align=right|13,2|| align=right|2,829|| align=right|0,032|| align=right|2,51|| align=right|4,756||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27449)||2000 GD14|| align=right|14,9|| align=right|2,952|| align=right|0,102|| align=right|2,43|| align=right|5,072||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27450)||2000 GV16|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,047|| align=right|1,50|| align=right|4,367||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27451)||2000 GE20|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,107|| align=right|10,42|| align=right|5,324||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27452)||2000 GS25|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,178|| align=right|1,32|| align=right|5,346||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27453)||2000 GN26|| align=right|15,1|| align=right|2,972|| align=right|0,090|| align=right|1,70|| align=right|5,122||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27454)||2000 GM27|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,128|| align=right|00,72|| align=right|5,515||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27455)||2000 GM29|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,234|| align=right|2,14|| align=right|3,555||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27456)||2000 GK35|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,036|| align=right|1,29|| align=right|4,239||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27457)||2000 GP39|| align=right|14,6|| align=right|2,665|| align=right|0,043|| align=right|3,12|| align=right|4,350||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27458)||2000 GC42|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|00,94|| align=right|5,490||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27459)||2000 GR42|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,241|| align=right|1,95|| align=right|3,564||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27460)||2000 GW42|| align=right|13,4|| align=right|2,915|| align=right|0,026|| align=right|2,28|| align=right|4,976||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27461)||2000 GL49|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,155|| align=right|00,38|| align=right|5,681||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27462)||2000 GJ55|| align=right|14,9|| align=right|2,520|| align=right|0,093|| align=right|1,85|| align=right|4,001||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27463)||2000 GR58|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,246|| align=right|3,48|| align=right|3,581||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27464)||2000 GE59|| align=right|14,1|| align=right|2,920|| align=right|0,048|| align=right|2,94|| align=right|4,990||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27465)||2000 GB62|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,029|| align=right|3,55|| align=right|4,323||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27466)||2000 GJ65|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,140|| align=right|9,42|| align=right|4,081||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27467)||2000 GF69|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,208|| align=right|12,19|| align=right|4,394||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27468)||2000 GC71|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,067|| align=right|11,83|| align=right|3,519||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27469)||2000 GN72|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,026|| align=right|9,27|| align=right|5,305||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27470)||2000 GT72|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,173|| align=right|5,01|| align=right|4,498||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27471)||2000 GG76|| align=right|13,7|| align=right|3,043|| align=right|0,166|| align=right|1,25|| align=right|5,308||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27472)||2000 GP76|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,162|| align=right|4,24|| align=right|5,534||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27473)||2000 GV78|| align=right|13,2|| align=right|3,184|| align=right|0,197|| align=right|2,13|| align=right|5,680||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27474)||2000 GB83|| align=right|13,6|| align=right|2,660|| align=right|0,138|| align=right|14,98|| align=right|4,338||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27475)||2000 GQ85|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,125|| align=right|14,13|| align=right|4,235||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27476)||2000 GS85|| align=right|12,1|| align=right|3,137|| align=right|0,024|| align=right|15,53|| align=right|5,554||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27477)||2000 GT85|| align=right|12,3|| align=right|3,143|| align=right|0,167|| align=right|15,00|| align=right|5,570||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27478)||2000 GB86|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,021|| align=right|4,96|| align=right|3,998||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27479)||2000 GF88|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,035|| align=right|5,55|| align=right|4,594||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27480)||2000 GV88|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,191|| align=right|9,01|| align=right|3,580||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27481)||2000 GS91|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,080|| align=right|11,08|| align=right|5,210||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27482)||2000 GA92|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,075|| align=right|14,51|| align=right|4,178||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27483)||2000 GN93|| align=right|13,3|| align=right|3,001|| align=right|0,042|| align=right|10,93|| align=right|5,197||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27484)||2000 GN94|| align=right|12,0|| align=right|3,050|| align=right|0,085|| align=right|16,76|| align=right|5,325||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27485)||2000 GO94|| align=right|12,8|| align=right|3,050|| align=right|0,108|| align=right|12,29|| align=right|5,327||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27486)||2000 GQ95|| align=right|12,7|| align=right|3,051|| align=right|0,082|| align=right|9,57|| align=right|5,328||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27487)||2000 GU96|| align=right|14,1|| align=right|2,721|| align=right|0,094|| align=right|10,42|| align=right|4,487||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27488)||2000 GM98|| align=right|12,7|| align=right|3,146|| align=right|0,211|| align=right|8,75|| align=right|5,580||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27489)||2000 GW99|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,136|| align=right|13,99|| align=right|4,284||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27490)||2000 GS102|| align=right|13,8|| align=right|2,764|| align=right|0,068|| align=right|8,72|| align=right|4,594||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27491)||2000 GC104|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,132|| align=right|7,63|| align=right|5,468||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27492)||2000 GN104|| align=right|14,1|| align=right|2,532|| align=right|0,096|| align=right|3,12|| align=right|4,028||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27493)||2000 GU105|| align=right|14,1|| align=right|2,729|| align=right|0,034|| align=right|3,98|| align=right|4,506||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27494)||2000 GW108|| align=right|13,3|| align=right|2,597|| align=right|0,089|| align=right|13,40|| align=right|4,184||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27495)||2000 GD114|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,032|| align=right|3,79|| align=right|4,638||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27496)||2000 GC125|| align=right|11,8|| align=right|2,529|| align=right|0,157|| align=right|16,75|| align=right|4,020||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27497)||2000 GF125|| align=right|12,1|| align=right|3,116|| align=right|0,170|| align=right|16,94|| align=right|5,500||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27498)||2000 GH125|| align=right|12,6|| align=right|3,193|| align=right|0,130|| align=right|8,09|| align=right|5,704||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27499)||2000 GW125|| align=right|14,7|| align=right|3,209|| align=right|0,168|| align=right|10,52|| align=right|5,747||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27500 Mandelbrot||2000 GW132|| align=right|13,2|| align=right|3,174|| align=right|0,199|| align=right|1,40|| align=right|5,655||MBA||12. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov